The Living and the Dead – romanzo di Patrick White del 1941
 The Living and the Dead – film del 2006 diretto da Simon Rumley
 The Living and the Dead – album di Jolie Holland del 2008
 The Living and the Dead – serie televisiva britannica del 2016